Margate kan syfta på följande platser:

Australien 

 Margate (ort i Australien, Tasmanien), Kingborough, 
 Margate (del av en befolkad plats), Queensland, Moreton Bay,

Storbritannien 

 Margate, ort, England, Kent,

Sydafrika 

 Margate (ort i Sydafrika), KwaZulu-Natal, Ugu District Municipality, 
 Margate Airport, flygplats, KwaZulu-Natal, Ugu District Municipality,

USA 

 Margate, Florida, ort, Broward County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar